Iviangernat bezeichnet:
 Iviangernat (Berg, bei Ilimanaq), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Iviangernat (Berg, bei Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Iviangernat (Berg, Nuussuaq), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Iviangernat (Berg, bei Oqaatsut), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Iviangernat (Berg, Kangaatsiaq, östlich), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iviangernat (Berg, Kangaatsiaq, westlich), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iviangernat (Berg, Qeqertarsuaq), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Iviangernat (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iviangernat (Berggebiet), Berggebiet im Distrikt Upernavik, Grönland